

Prvi dio natjecanja

Rezultati

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Rezultati

Liga za ostanak

Rezultati

Kvalifikacije za 1. HNL 2004./05.

Zanimljivosti 
 Najbolji je stijelac lige bio Robert Špehar, u dresu Osijeka, s 18 postignutih golova.
 Najboljim je igračem prozvan Niko Kranjčar iz Dinama.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo:  Maribor PL - Dinamo Zagreb 1:1, 1:2
 3. pretkolo:  Dinamo Kijev - Dinamo Zagreb 3:1, 2:0

 Kup UEFA:
 Pretkolo:  Haka - Hajduk Split 2:1, 0:1
 1. kolo:  Grasshoper - Hajduk Split 1:1, 0:0
 2. kolo:  Roma - Hajduk Split 1:0, 1:1

 Pretkolo:  Levadia - Varteks 1:3, 2:3
 1. kolo: Varteks -  Debreceni 1:3, 2:3

 1. kolo: Dinamo Zagreb -  MTK Budimpešta 3:1, 0:0
 2. kolo: Dinamo Zagreb -  Dnjipro 0:2, 1:1

 Intertoto kup:
 2. kolo:  Šahtjor - Cibalia 1:1, 2:4
 3. kolo:  Tampere United - Cibalia 0:2, 1:0
 1/2 finale: Cibalia -  WfL Wolfsburg 1:4, 0:4

 1. kolo:  FC Koper - Zagreb 1:0, 2:2

Poveznice 
 2. HNL 2003./04.
 3. HNL 2003./04.
 4. rang HNL-a 2003./04.
 5. rang HNL-a 2003./04.
 6. rang HNL-a 2003./04.
 7. rang HNL-a 2003./04.
 Hrvatski nogometni kup 2003./04.

Izvori 
 1. HNL 2003./04. 
 RSSSF: Croatia 2003./04.
 hrnogomet.com, 1. HNL 2003./04., popis rezultata
 hrnogomet.com, 1. HNL 2003./04., popis strijelaca

2003./04.
 1